Geografia:
 Riu Argandab, Afganistan
 Argandab (Kandahar), capital del districte del seu nom
 Districte d'Argandab (Kandahar), districte de l'Afganistan
 Districte d'Argandab (Zabul) o de Argahandab